Наки́б (мн. ч. нукаба'; «старейшина», «глава»; «уполномоченный») — исламский термин, широко употреблявшийся в практике мусульманских конфессиональных общин и религиозно-политических движений. Во времена правления Аббасидов накиб осуществлял юрисдикцию над потомками пророка Мухаммеда и членами их семей. С XV века в Османской империи делами Алидов занимались накиб аль-ашрафы.

Помимо хашимитских накибов в Багдаде существовали также накибы ансаров. В суфизме накиб — уполномоченный главы тариката в обителях. Накибами также называли старейшин городских профессиональных объединений. В исмаилизме накиб является одним из высших званий духовной иерархии и уполномоченным имама.

Хашимиты 
Аббасиды
В VIII веке о приказу аббасидского халифа ас-Саффаха (749—754) был составлен первый официальный генеалогический список (тумар) потомков пророка Мухаммеда (Хашимитов), имевших право на государственное пособие. Сложение института накибов проходило в условиях обострения отношений между Аббасидами и Алидами, претендовавших на ближайшее родство Пророком. Составление списка было поручено накибу, который должен был быть избран из потомства аббасидского имама Ибрахима ибн Мухаммада (убит в 748 г.). Должность накиба была очень почётной в мусульманском обществе. Первым уполномоченным Хашимитов стал сын Ибрахима ибн Мухаммада, Мухаммад ибн Ибрахим (749—801). Накиб осуществлял юрисдикцию над потомками пророка Мухаммеда и членами их семей, которые освобождались от уплаты милостыни, получали пособие и т. д. В каждом городе имелся накиб, которого назначал халиф. Накибы часто возглавляли караваны паломников, совершавших хадж.

Алиды
До начала X в. Алиды и Аббасиды находились под юрисдикцией общего накиба, назначаемого Аббасидами. В период правления халифов Харуна ар-Рашида и аль-Мамуна Алиды носили специальные отличительные знаки в виде зелёных повязок. Эта традиция была возрождена мамлюкскими правителями Египта и существовала в Османской империи. В 917 году в результате Алиды возвысились и получили право иметь автономного накиба из их числа. В Багдаде за должность накиба боролись хасанидская и хусейнидская ветви Алидов. Известный Накиб — хусейнид аш-Шариф зуль-манакиб аль-Хусейн ибн Муса аль-Мусави с 965 по 1006 год шесть раз смещался и восстанавливался в этой должности. Его преемниками в должности багдадских накибов талибитов были последовательно его сыновья ар-Ради (ум. 1016 г.) и аль-Муртада (ум. в 1044 г.). В XI в. наряду с багдадской линией талибитских накибов сложилась линия рейских талибитских накибов. Первым накибом этой линии был ученик Абу Джафара ат-Туси, Али ибн Мутаххар ад-Дибаджи (ум. в 1067 г.).

В обязанности Алидских накибов входило распределение ежемесячного пособия, рассмотрение жалоб и вершение суда. Они вели дела Хашимитов, были осведомлены об их родословных, фиксировали факт и точную дату рождения их детей.

Османская империя
В 1400 году, при султане Баязиде I, в Османской империи был учрежден специальный государственный орган, занимающийся делами Алидов. В период правления султана Мехмета II он был временно упразднен. С 1494 года на должность почётного накиба (накиб аль-ашраф) был назначен Саййид Махмуд, учитель султана Баязида II. Должность почётного накиба сохранялась в Османской империи до конца её существования. Они имели большой штат работников. В их обязанность входило ведении родословных списков для потомков Пророка, регистрация фактов рождения, наблюдении за их поведением, улаживании ссор, забота о сиротах и слабоумных и т. п. Каждому потомку пророка Мухаммада выдавался специальный документ, подтверждающий факт родства. Почётные накибы Османской империи носили специальные одежды. В их обязанности также входило установление личности людей, заявлявших о себе как о потомках пророка Мухаммада. Тех, кто фабриковал свои родословные и приписывали себя к Алидам называли мутасаййидами.

Суфизм 
В суфизме накиб — представитель главы (кутб, авлия) тариката на местах. Накибами назначались самые опытные дервиши, которые добились значительных успехов на пути духовного совершенства.

Прочее 
В системе аббасидской пропаганды и исмаилитского «призыва» установлено 12 накибов (по примеру 12 учеников Христа). В исмаилизме накиб исполнял роль уполномоченного имама. В духовной иерархии исмаилитов накиб был одним из высших званий.

Помимо хашимитских накибов в Багдаде существовали также накибы ансаров (накиб аль-ансар), среди которых был известный ханбалит Абдуссалам ибн Ахмад (ум. в 1075 г.).

Накибами также называли «старейшин городских профессиональных объединений (купцов, ремесленников и т. д.)».

Примечания

Литература